Hyalophora — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Hyalophora cecropia (Linnaeus, 1758) — Восточные и Северные США
 Hyalophora cecropia × euryalus
 Hyalophora columbia (Smith, 1865) — Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Мэн, Манитоба, Миннесота, Висконсин и Мичиган
 Hyalophora gloveri (Strecker, 1872) — Скалистые горы
 Hyalophora euryalus (Boisduval, 1855) — Центральная Америка и дальний юг США

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых